Pękowo est le nom de :

Toponymie
en Pologne
 Pękowo, village de la voïvodie de Mazovie
 Pękowo, village de la voïvodie de Poméranie occidentale